
Rakovec je lahko:

Naselje

Slovenija 

 Rakovec - Občina Brežice
 Rakovec - Občina Metlika
 Rakovec - Občina Šmarje pri Jelšah

Hrvaška 

 Rakovec - Občina Ljubešćica
 Rakovec - Občina Rakovec
 Rakovec Tomaševečki

Srbija 

 Rakovec - Občina Beočin
 Rakovec - Občina Bujanovac
 Rakovec - Občina Novi Pazar

Vodotok 

 Rakovec - pritok reke Rižane

Priimek 

 Rakovec